Сеймур Бензер (;  — ) — американский физик, молекулярный биолог и психогенетик. 

Член Национальной академии наук США (1961), иностранный член Лондонского королевского общества (1976), Французской академии наук (2000).

Биография 
Его карьера в молекулярной биологии началась в переломные для этой науки 1950-е годы, и в итоге он занял видное положение в области молекулярной генетики и психогенетики. Бензер возглавлял исследовательскую лабораторию генетики в Университете Пердью, и в качестве босуэлловского профессора неврологии в Калифорнийском технологическом институте.

Родился в южном Бронксе, в семье еврейских иммигрантов из Сохачева (Польша) — Меера Бензера и Евы Найдорф. Когда емы было 4 года, семья перебралась в бруклинский район Бенсонхерст. Интересоваться биологией стал с детства, увлекался препарированием лягушек. В возрасте 15 лет окончил среднюю школу, в 1938 году поступил в Бруклинский колледж, но изучал сначала не биологию, а физику; вскоре перешёл в Университет Пердью, где в 1947 году получил степень доктора философии за исследование в области физики твёрдого тела. После начала Второй мировой войны был привлечён к секретным военным исследования в области улучшения радаров и изучения свойств стабильного германия. В частности, Бензер первым обнаружил, что кристаллы германия могут быть использованы при высоком напряжении.

После получения учёной степени был назначен помощником профессора физики в Пердью, но вскоре перешёл из физики в биологию и два года учился в постдокторантуре в лаборатории Калифорнийского технологического университета, изучая вирусы-бактериофаги, затем вернувшись в Пердью, где в 1950 году открыл новый метод рекомбинации — систему . В 1967 году он, однако, оставил генетику бактериофагов и вновь переехал в Калифорнийский технологический университет, чтобы изучать психогенетику. Впоследствии он стал одним из крупнейших учёных в этом направлении, изучая генетические основы различных поведенческих реакций, таких как фототаксис и циркадный ритм.

Бензер был также членом Американского философского общества и Американской академии искусств и наук.

Награды и признание 
 1964 — Международная премия Гайрднера, «в знак признания за выдающийся вклад в изучение генетики и молекулярной биологии, в частности — за выяснение тонкой структуры генов»
 1971 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (совместно с Сиднеем Бреннером и Чарлзом Яновским), «за блестящий вклад в молекулярную генетику»
 1976 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 1977 — Премия Харви
 1978 — Премия Диксона
 1982 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки», «за выяснение тонкой структуры гена и объединение классических и молекулярных представлений о структуре и функции гена»
 1985 — Премия Розенстила, «за создание современной эукариотической генетики»
 1986 — Медаль Томаса Ханта Моргана
 1988 — 
 1989 — 
 1991 — Премия Вольфа по медицине, «за разработку новой области молекулярной нейрогенетики посредством новаторских исследований по анализу нервной системы и поведения с помощью генных мутаций»
 1993 — Премия Крафорда
 1994 — Премия Фельтринелли
 2000 — Международная премия по биологии
 2001 — 
 2001 — , «за новаторский вклад, приведший нейрогенетику к зрелости»
 2002 — Премия фонда «March of Dimes» по биологии развития (совместно с Сиднеем Бреннером), «за труды чрезвычайной важности, которые помогли открыть совершенно новые сферы исследований в области молекулярной биологии и генетики»
 2004 — Премия Боуэра, «за новаторские открытия, позволившие основать и значительно продвинуть область нейрогенетики, тем самым изменив наше представление о мозге»
 2004 — Премия Грубера
 2004 — Международная премия Гайрднера, «за новаторские открытия, позволившие основать и значительно продвинуть всю область нейрогенетики, тем самым изменив наше представление о мозге и его механизмах»
 2006 — Премия медицинского центра Олбани

Примечания 

Родившиеся в Бронксе
Биологи США
Лауреаты премии Харви
Лауреаты премии Грубера по нейронаукам
Лауреаты премии Диксона
Лауреаты премии Фельтринелли
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Умершие от инсульта
Выпускники школы Нью-Утрехта
Выпускники Университета Пердью
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Лауреаты Международной премии по биологии
Лауреаты премии Национальной академии наук США в области нейронаук
Почётные доктора Университета Пердью